El nombre de "Iglesia ortodoxa de Ecuador" puede referirse a:

El conjunto de grupos eclesiásticos de denominación ortodoxa establecidas en Ecuador, e Iglesias cuyos fieles pertenecientes a estas profesan esta sobredicha fe.
La Iglesia ortodoxa de Ecuador y Latinoamérica - GOX, una Eparquía de denominación ortodoxa (veterocalendarista), y una organización religiosa reconocida por el estado ecuatoriano en junio de 2006.

Referencias 
<div>

Cristianismo en Ecuador
Vetero-calendarismo ortodoxo